Molesworth kan syfta på:

 Molesworth, England – en ort i Brington and Molesworth, Huntingdonshire, Cambridgeshire, England
 Molesworth, Kanada – en ort i Ontario, Kanada
 Molesworth, Tasmanien – en ort i Tasmanien, Australien
 Molesworth, Victoria – en ort i Victoria, Australien
 William Molesworth – var en engelsk politiker